Krakauer Tor bezeichnet:
 Krakauer Tor (Lublin), Stadttor der polnischen Stadt Lublin
 Krakauer Tor (Warschau), ehemaliges Stadttor der polnischen Stadt Warschau
 Krakauer Tor (Żory), ehemaliges Stadttor der polnischen Stadt Żory
 Krakauer Tor (Kleinpolen), Region in Kleinpolen
 Krakauer Tor (Dolina Prądnik), Felsentor im Nationalpark Ojców
 Krakauer Tor (Szydłów)